Станка има више значења:

 Станка (Штефанешти), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Станка (Ђеорђе Енеску), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Станка (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Станка (Комарна), насеље у округу Јаши у Румунији
 Станка (Викторија), насеље у округу Јаши у Румунији
 Станка (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Станка (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији